Schei ist der Familienname folgender Personen:

 Per Schei (1875–1905), norwegischer Geologe und Polarforscher.
 Rønnaug Schei (* 1977), norwegische Skilangläuferin